Алекса́ндр Ива́нович Вели́чко: Величко, Александр Иванович (1925—2019) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Величко, Александр Иванович (род. 1952) — советский легкоатлет-стипльчезист.